Poltawska oder Półtawska ist der Familienname folgender Personen:

 Walentyna Poltawska (* 1971), ukrainische Marathonläuferin
 Wanda Półtawska (* 1921), polnische Psychiaterin und KZ-Überlebende